Вырыпаевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Вырыпаевка — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Вырыпаевка — деревня в Инзенском районе Ульяновской области.
 Вырыпаевка — разъезд в Инзенском районе Ульяновской области.
 Вырыпаевка — микрорайон Ульяновска, ранее — село в Симбирском уезде Симбирской губернии, затем Ульяновской области

См. также 
 Ворыпаевка